Choleva är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Choleva ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Choleva